Michael Cramer peut désigner :

 Michael Cramer (1930-2000), acteur allemand ;
 Michael Cramer (1949-), homme politique allemand.